Гусейн Ахмедов:
 Ахмедов, Гусейн Коджа оглы (1903—1984) — управляющий отделением зернового совхоза имени Орджоникидзе Министерства совхозов СССР, Азербайджанская ССР, Герой Социалистического Труда (1948).
 Ахмедов, Гусейн Мустафа оглы (род. 1926) — азербайджанский педагог, член-корреспондент АПН СССР, иностранный член РАО. Примечания